Corniolo ima više značenja:
 Corniolo, Firenze
 Corniolo, Forlì-Cesena
 Corniolo, Pistoia